Pouzin steht für:
Louis Pouzin (* 1931), französischer Internetpionier
Le Pouzin, französische Gemeinde